Список Всемирных выставок содержит те выставки, которые были официально признаны Международным бюро выставок (МБВ).

Названия «Всемирной выставки» присвается наиболее крупным выставкам, продолжительностью от 3 до 6 месяцев.

Данный список не содержит Международные садовые выставки, которые также протекают под руководством МБВ. Подробнее о них см.: Международная ассоциация производителей продукции садоводства.

Список по датам

Предстоящие выставки

Список по странам

Примечания

Ссылки 

 Official website of the Bureau International des Expositions (BIE)
 European Patent Office

Всемирные выставки